Otočić Bisaga kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Otočić Bisaga (ö i Kroatien, lat 43,81, long 15,28), Šibenik-Knins län, 
 Otočić Bisaga (ö i Kroatien, lat 43,78, long 15,68), Šibenik-Knins län, 

Robotskapade Kroatienförgreningar